Калужское — название населённых пунктов:

Россия 
 Калужское — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Калужское — деревня в Можайском районе Московской области.

Разное 
 Калужское - электродепо ТЧ-5.

См. также 
 Калуга (значения)
 Калужская